Paksy ist der Familienname folgender Personen:

 Gergely Paksy (16. Jahrhundert), ungarischer Edelmann, siehe Gregor Baci
 Tímea Paksy (* 1983), ungarische Kanutin